Cities (Anberlin), een muziekalbum uit 2007
Cities (The Moody Blues), een lied uit 1967
Cities (The Cat Empire), een muziekalbum uit 2006
Cities (band), metalband